Формоза:

Тайвань 
 Формоза — историческое название острова Тайвань.
 Голландская Формоза — колониальное правление Голландии на Тайване.
 Испанская Формоза — колониальное правление Испанской империи на острове Тайвань.

Топоним 
 Название нескольких муниципалитетов в Бразилии:
 Формоза — муниципалитет в штате Гояс.
 Формоза-да-Серра-Негра — муниципалитет в штате Мараньян.
 Формоза-ду-Риу-Прету — муниципалитет в штате Баия.
 Формоза-ду-Сул — муниципалитет в штате Санта-Катарина.
 Формоза-ду-Уэсти — муниципалитет в штате Парана.
 Формоза — гора в Восточно-Капской провинции на юге ЮАР.

Спорт 
 Формоза — футбольный клуб из города Формоза в штате Гояс

Биология 
 Формоза — живородящая аквариумная рыбка, происходящая из Флориды и Южной Каролины.

Прочее 
 Формоза — специальное подразделение военно-морского флота Польши.
 Формоза — российская компания, производитель и продавец персональных компьютеров (основана в 1993 г.)

См. также 
 Формоз
 Формозов
 Формоса

Примечания